Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1979 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Kerry Reid und Wendy Turnbull. Das Finale bestritten Billie Jean King und Martina Navratilova gegen Betty Stöve und Wendy Turnbull, das King und Navrátilová in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1979